Spatangoida é uma ordem de ouriços-do-mar, de morfologia grosseiramente cordiforme, pertencente à superordem Atelostomata. A base de dados taxonómicos Catalogue of Life inclui na 51 géneros na ordem Spatangoida.

Descrição
Os membros da ordem Spatangoida apresentam uma morfologia corporal caracterizada por um perfil oval alongado e pela boca e o ânus estarem deslocados em direcção a extremidades opostas do animal. Como resultado, estes ouriços-do-mar, ao contrário da maioria dos outros, são bilateralmente simétricos e têm uma superfície anterior distinta. A presença na mesma face e a posição relativa da boca e do ânus dão aos membros deste grupo uma distinta forma em "coração" de que resulta muitas das espécies serem conhecidas pelo nome comum de ouriço-coração.

Os ouriços-coração não têm lanterna de Aristóteles e, em muitas casos, apresentam a típica decoração petaloide afundados em sulcos.

A ordem Spatangoida é relativamente diversa, com um elevado número de espécies morfologicamente muito diferenciadas.

Taxonomia
Ordem Spatangoida
 Subordem Asterostomatina
 Família Asterostomatidae
 Subordem Hemiasterina
 Família Aeropsidae
 Família Hemiasteridae
 Família Palaeostomatidae
 Família Pericosmidae
 Família Schizasteridae
 Subordem Holasterina
 Família Calymnidae
 Família Holasteridae
 Família Pourtalesiidae
 Família Urechinidae
 Subordem Micrasterina
 Família Brissidae
 Família Brissopsidae
 Família Loveniidae
 Família Spatangidae
 Subordem Toxasterina
 Família Toxasteridae

A informação taxonómica contida no Catalogue of Life e em Dyntaxa permite eleborar o cladograma seguinte:

Ver também
 Abatus agassizii
 Meoma ventricosa

Galeria

Referências

Ligações externas 

 
 
 
 

Echinoidea
Equinodermes